Соревнования по волейболу на Играх XXIV Олимпиады проходили с 17 сентября по 2 октября 1988 года в Сеуле (Южная Корея) с участием 12 мужских и 8 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионский титул у мужчин выиграла сборная США, у женщин — сборная СССР.

Команды-участницы

Мужчины 
 Южная Корея — страна-организатор;
 США — олимпийский чемпион 1984 года;
 СССР — по итогам Кубка мира-1985 (2-е место);
 Болгария — по итогам чемпионата мира 1986 года (3-е место);
 Франция, Япония, Бразилия, Тунис — по итогам континентальных чемпионатов 1987 года;
 Аргентина, Швеция, Нидерланды — по итогам квалификации;
 Италия — по итогам квалификации (вместо отказавшейся от участия в Олимпиаде-1988 Кубы).

Женщины 
 Южная Корея — страна-организатор;
 Китай — чемпион мира 1986 года;
 ГДР, Япония, Перу — по итогам континентальных чемпионатов 1987 года;
 СССР — по итогам квалификации;
 США — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1987 (вместо отказавшейся от участия в Олимпиаде-1988 Кубы).
 Бразилия — по итогам квалификации (вместо африканской команды).

Квалификация

Медалисты

Соревнования

Мужчины

Группа А 
 1-й тур. 17 сентября
Швеция — Южная Корея — 3:2 (10:15, 5:15, 15:12, 17:15, 15:4).
18 сентября
Бразилия — Италия — 3:0 (15:7, 15:4, 17:15). 
СССР — Болгария — 3:0 (15:7, 15:9, 15:8).
 2-й тур. 19 сентября
СССР — Швеция — 3:0 (15:8, 15:7, 16:14). 
Болгария — Италия — 3:0 (15:7, 15:8, 15:6).
Южная Корея — Бразилия — 3:2 (19:17, 15:8, 6:15, 11:15, 15:12).
 3-й тур. 22 сентября
Бразилия — Болгария — 3:1 (13:15, 15:6, 15:12, 15:12). 
Италия — Швеция — 3:2 (9:15, 15:6, 12:15, 15:12, 15:3).
СССР — Южная Корея — 3:0 (15:6, 15:7, 15:13).
 4-й тур. 24 сентября
Бразилия — Швеция — 3:1 (15:6, 13:15, 15:0, 15:12).
Болгария — Южная Корея — 3:0 (15:7, 15:10, 15:8).
СССР — Италия — 3:1 (15:9, 15:9, 12:15, 15:12). 
 5-й тур. 26 сентября 
Италия — Южная Корея — 3:0 (15:10, 15:7, 15:5).
Бразилия — СССР — 3:2 (12:15, 9:15, 15:8, 15:11, 15:6).
Швеция — Болгария — 3:0 (15:11, 15:12, 15:8).

Группа В 
 1-й тур. 17 сентября
Франция — Нидерланды — 3:1 (15:8, 7:15, 15:11, 15:7).
18 сентября
США — Япония — 3:0 (15:13, 15:2, 15:2). 
Аргентина — Тунис — 3:0 (15:5, 15:11, 15:6).
 2-й тур. 19 сентября
США — Нидерланды — 3:1 (15:7, 12:15, 15:1, 15:11). 
Франция — Тунис — 3:0 (15:10, 15:3, 15:9).
Аргентина — Япония — 3:1 (15:11, 15:12, 11:15, 15:11).
 3-й тур. 22 сентября
США — Аргентина — 3:2 (11:15, 11:15, 15:4, 17:15, 15:7). 
Франция — Япония — 3:1 (10:15, 15:10, 17:15, 15:12).
Нидерланды — Тунис — 3:0 (15:6, 15:10, 15:5).
 4-й тур. 24 сентября
США — Франция — 3:0 (17:15, 15:6, 15:13).
Япония — Тунис — 3:0 (15:4, 15:11, 15:7).
Аргентина — Нидерланды — 3:0 (15:11, 15:7, 15:8). 
 5-й тур. 26 сентября 
Аргентина — Франция — 3:0 (15:7, 15:5, 15:5).
США — Тунис — 3:0 (15:4, 15:6, 15:4).
Нидерланды — Япония — 3:0 (15:7, 15:4, 15:8).

Классификационный раунд 
 Полуфиналы за 9—12-е места. 28 сентября
Италия — Тунис — 3:0 (15:2, 15:2, 15:5).
Япония — Южная Корея — 3:2 (13:15, 6:15, 15:9, 15:13, 15:9).
 Полуфиналы за 5—8-е места. 28 сентября
Болгария — Франция — 3:0 (15:8, 15:12, 15:11).
Нидерланды — Швеция — 3:2 (15:10, 13:15, 8:15, 15:11, 16:14).
 Матч за 11-е место. 30 сентября
Южная Корея — Тунис — 3:0 (15:11, 15:9, 15:7).
 Матч за 9-е место. 30 сентября
Италия — Япония — 3:2 (15:11, 15:11, 12:15, 13:15, 15:7).
 Матч за 7-е место. 1 октября
Швеция — Франция — 3:2 (12:15, 15:5, 8:15, 15:12, 15:12).
 Матч за 5-е место. 1 октября
Нидерланды — Болгария — 3:0 (15:6, 15:8, 15:10).

1/2 финала 
30 сентября
СССР — Аргентина — 3:0 (15:11, 17:15, 15:8).
США — Бразилия — 3:0 (15:3, 15:5, 15:11).

Матч за 3-е место 
2 октября
Аргентина — Бразилия — 3:2 (15:10, 15:17, 15:8, 12:15, 15:9).

Финал 
2 октября
США — СССР — 3:1 (13:15, 15:10, 15:4, 15:8).

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Женщины

Группа А 
 1-й тур. 20 сентября
Япония — СССР — 3:2 (15:2, 8:15, 15:12, 10:15, 19:17).
Южная Корея — ГДР — 3:1 (15:6, 14:16, 15:10, 15:7). 
 2-й тур. 23 сентября
ГДР — Япония — 3:2 (11:15, 16:14, 4:15, 15:2, 15:7). 
СССР — Южная Корея — 3:0 (15:5, 15:8, 15:7).
 3-й тур. 25 сентября
СССР — ГДР — 3:0 (18:16, 15:7, 15:4). 
Япония — Южная Корея — 3:1 (8:15, 15:3, 15:11, 15:8).

Группа B 
 1-й тур. 20 сентября
Китай — США — 3:0 (15:9, 15:5, 15:7). 
Перу — Бразилия — 3:0 (15:11, 15:11, 15:3).
 2-й тур. 23 сентября
США — Бразилия — 3:2 (14:16, 15:5, 15:13, 12:15, 15:7). 
Перу — Китай — 3:2 (13:15, 15:13, 7:15, 15:12, 16:14).
 3-й тур. 25 сентября
Китай — Бразилия — 3:1 (2:15, 15:7, 15:12, 15:11). 
Перу — США — 3:2 (12:15, 9:15, 15:4, 15:5, 15:9).

Классификационный раунд 

 Полуфиналы за 5—8-е места. 27 сентября
ГДР — США — 3:1 (15:13, 15:11, 10:15, 15:8). 
Бразилия — Южная Корея — 3:2 (15:6, 15:17, 8:15, 15:4, 17:15).
 Матч за 7-е место. 29 сентября
США — Южная Корея — 3:2 (15:4, 12:15, 13:15, 15:9, 15:8). 
 Матч за 5-е место. 29 сентября
ГДР — Бразилия — 3:1 (15:9, 15:4, 11:15, 15:11).

1/2 финала 
27 сентября
Перу — Япония — 3:2 (15:9, 15:6, 6:15, 10:15, 15:13).
СССР — Китай — 3:0 (15:0, 15:9, 15:2).

Матч за 3-е место 
29 сентября
Китай — Япония — 3:0 (15:13, 15:6, 15:6).

Финал 
29 сентября
СССР — Перу — 3:2 (10:15, 12:15, 15:13, 15:7, 17:15).

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты мужского турнира 
 Результаты женского турнира 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
1988 год в волейболе
Соревнования по волейболу в Республике Корея